Rivierenwijk (Utrecht); een buurt in de Utrechtse wijk Utrecht-Zuidwest
Rivierenwijk (Deventer); een wijk in Deventer
Rivierenwijk (Heerhugowaard); een wijk in Heerhugowaard

Zie ook
Rivierenbuurt (doorverwijspagina)